Poniżej znajduje się lista odcinków pierwszej serii serialu anime Naruto.

Naruto
Naruto